Bommeli ist der Familienname folgender Personen:

 Rudolf Bommeli (1859–1926), Schweizer Autor 
 Susanne Bommeli (1951–2011), Schweizer Politikerin